Nowopskow – osiedle typu miejskiego, siedziba władz rejonu nowopskowskiego w obwodzie ługańskim Ukrainy.

Historia 
W 1932 roku zaczęto wydawać gazetę.

Osiedle typu miejskiego od 1957 roku.

W 1959 liczyło 4185 mieszkańców.

W 1989 liczyło 9002 mieszkańców.

W 2013 liczyło 9882 mieszkańców.

Przypisy 

Osiedla typu miejskiego w obwodzie ługańskim
Rejon nowopskowski